ФК Динамо је назив неколико фудбалских клубова:
 ФК Динамо Москва
 ФК Динамо Кијев
 ФК Динамо Врање
 ФК Динамо Букурешт
 ФК Динамо Минск
 ФК Динамо Тбилиси
 ФК Динамо Тирана
 ФК Динамо Рига
 ФК Динамо Берлин
 ФК Динамо Брест
 ФК Динамо Батуми
 ФК Динамо Бендер
 ФК Динамо Панчево
 ФК Динамо Скопље
 ФК Динамо Луганск
 ФК Динамо Јереван
 ФК Динамо Дрезден
 ФК Динамо Чешке Буђојевице
 ФК Динамо Санкт Петербург
 ФК Динамо Ствропол
 ФК Динамо Махачкала
 ФК Динамо Брјанск
 ФК Динамо Барнаул
 ФК Динамо Душамбе
 ФК Динамо Сонта
 ФК Динамо Бачки Брег
или:
 НК Динамо Винковци – бивши назив за ХНК Цибалија Винковци
или:
 ГНК Динамо Загреб